Lego může znamenat:

 Lego, plastová stavebnice firmy The Lego Group

filmy
 LEGO příběh, americká animovaná komedie (2014)
 LEGO příběh 2, americká animovaná komedie (2019)

příjmení
 Antonín Lego (1839–1901), český kněz, buditel a včelař
 Antonín Lego (skladatel) (1801–1878), český učitel a skladatel
 František Lego (1752–1823), český učitel, zakladatel první české "normální školy"
 František Lego (ředitel) (1847–1906), ředitel dívčí školy a zakladatel muzea v Jindřichově Hradci
 Jan Lego (* 1978), český advokát a pedagog
 Jan Václav Lego (1833–1906), český vlastenec a buditel, který působil hlavně v Chorvatsku a Slovinsku